Соревнования по фехтованию на рапирах среди мужчин на XXXII летних Олимпийских играх прошли 26 июля 2021 года на арене «Makuhari Messe». В турнире приняли участие 36 спортсменов из 18 стран.

Гонконгский рапирист Эдгар Чён стал первым в истории своей страны олимпийским чемпионом по фехтованию, одолев в финале обладателя золотой медали Игр 2016 года Даниэле Гароццо. Кроме того, для Гонконга эта победа стала лишь второй за всё время участия в Олимпийских играх: в 1996 году яхтсменка Ли Лишань одержала победу в классе «Мистраль».

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Ход соревнований

Финальные раунды

Предварительные раунды 
Распределение спортсменов по турнирной сетке происходит на основе положения рапириста в мировом рейтинге на начало Олимпийских игр.

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 Турнирная сетка на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года